Marta Renucci, né le  à Mausoléo (Haute-Corse) et morte le  à Furiani,(Haute-Corse), est une journaliste et membre active durant la Seconde Guerre mondiale de l'irrédentisme Italien.

Biographie 
Née au cœur du Giussani, ancienne piève de la région Corse de la Balagne, Marta Renucci part à Nice faire ses études avant de les terminer sur Paris,.
.

Le 30 octobre 1928, elle épouse Pierre Simon Cristofini.

Lors de l'occupation de la Corse par l'Italie, elle évoque avec Petru Giovacchini la possibilité de rallier la Corse à l'Italie.

Après la guerre, elle est condamnée à la prison pour avoir affiché ses idées irrédentistes, peine qui sera purgée à Alger. Elle reviendra après sa peine en Corse, à L'Île-Rousse proche des terres qui l'ont vu naître.

Son époux Pierre Simon Cristofini fut un officier militaire français favorable au Régime de Vichy et a été fusillé après la libération de la Corse.

Bibliographie

Notes et références

Liens externes 

Naissance en février 1904
Décès en juin 2007
Journaliste française du XXe siècle
Décès à 103 ans